SV CDW, Nederlandse amateurvoetbalclub uit Wijk bij Duurstede
 CDW (Amsterdam), voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub uit Amsterdam
 Communautair Douanewetboek
 Collision Damage Waiver, afkopen van aansprakelijkheid bij huur